Campohermoso kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Campohermoso (ort), Boyacá, 
 Campohermoso (kommun), Boyacá,